La Coppa di Turchia 2005-2006 è la 21ª Coppa di Turchia di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le sedici partecipanti alla Türkiye 1. Basketbol Ligi 2005-2006.

Fase a gironi

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Türkiye 1. Basketbol Ligi 2005-2006
Coppa del Presidente 2005

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2005
Pallacanestro nel 2006
Coppa di Turchia di pallacanestro maschile